Tongzhou, även romaniserat Tungchow, kan bland annat syfta på:

Tongzhou, Peking, ett stadsdistrikt i Peking;
Tongzhou, Nantong, ett stadsdistrikt i Nantong.
Tongzhou (ort)
Tongzhou (köping)

WP:Projekt Kina